Pułki artylerii ciężkiej noszące numer „1”:

Wojska Polskiego
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej (1919 we Francji) → 13 Pułk Kresowy Artylerii Ciężkiej
 1 Instrukcyjny Pułk Artylerii Ciężkiej (1919 we Francji) → 113 Pułk Kresowy Artylerii Ciężkiej → 18 Pułk Artylerii Ciężkiej → 18 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Krakowskiej (1918-1919) → 3 Pułk Artylerii Ciężkiej (od 31 V 1919) → 3 Dywizjon Artylerii Ciężkiej i Dywizjon Artylerii Ciężkiej Litewsko-Białoruski (19 Dywizjon Artylerii Ciężkiej)
 1 Przemyski Pułk Artylerii Ciężkiej (XII 1918) → 2 Przemyski Pułk Artylerii Ciężkiej (XII 1918 - VI 1919) → 4 Pułk Artylerii Ciężkiej → 4 Dywizjon Artylerii Ciężkiej i I/20 Pułku Artylerii Ciężkiej 
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów (21 V - 9 VI 1919) → 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów → 2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów ← 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów (9 VI 1919) → 1 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Legionów i 21 Dywizjon Artylerii Ciężkiej
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej Wielkopolskiej → 14 Pułk Artylerii Ciężkiej (→ 14 Dywizjon Artylerii Ciężkiej) i 17 Pułk Artylerii Ciężkiej (→ 17 Dywizjon Artylerii Ciężkiej) → 7 Pułk Artylerii Ciężkiej
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921-1939)
 1 (201) Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej (1939-1940 we Francji)

Uwagi
 "←" – jednostka powstała z przemianowania lub przeformowania istniejącego wcześniej oddziału
 "→" – jednostka przeformowana (np. z pułku w dywizjon) bądź przemianowana (zmiana numeru)